Hinding heißen folgende geographischen Objekte:

 Hinding (Ortenburg), Ortsteil der Gemeinde Ortenburg, Landkreis Passau, Bayern
 Hinding (Schöllnach), Ortsteil der Gemeinde Schöllnach, Landkreis Deggendorf, Bayern
 Hinding (Gemeinde Freinberg), Ortsteil von Freinberg, Bezirk Schärding, Oberösterreich
 Hinding (Gemeinde Schörfling), Ortsteil von Schörfling am Attersee, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich